Tremblay est un nom de famille d'origine française mais surtout commun au Québec, en plus d'être un nom de lieu. Il signifie « endroit où poussent des peupliers trembles »

Patronyme 
Le patronyme Tremblay désignait la personne originaire d'un village ou d'un hameau (généralement proche) appelé Tremblay (Irai), sans doute un des écarts appelé le Tremblay dans le Perche ornais, région d'où était originaire Pierre Tremblay. Tremblay est un substantif masculin en ancien français signifiant « endroit où poussent des peupliers trembles (populus tremula) », en français moderne l'ancien suffixe masculin -ay a été remplacée par sa forme féminine -aie, d'où une tremblaie.

En 2005, il y en avait environ  au Québec et  en France. Au Québec, il est donc porté par 1,08 % de la population, ce qui, contrairement à une croyance populaire, n'est pas exceptionnel. En effet, il y a 3,3 % de Garcia en Espagne, 7,7 % de Jenson et 7,3 % de Nielsen au Danemark, ainsi que 7,9 % de Li en Chine. C'est toutefois bien davantage qu'en France, où Martin, le patronyme le plus commun, n'est pourtant porté que par 0,33 % de la population.

Avant les années 1800, Tremblay n'était que le  le plus répandu de la province de Québec (le premier était Roy), mais va se hisser au  rang au moins à partir de 1881. De nos jours, Tremblay est aisément le nom de famille le plus courant au Québec, où environ 1,08% de la population porte ce nom, alors que le , , a une fréquence de 0,79 %.

Le seul Tremblay arrivé à l'époque de la Nouvelle-France fut le colon Pierre Tremblay, en 1647. Celui-ci compterait plus de  en Amérique, dont  au Canada (et environ 800 en Californie, en comptant les orthographes alternatives). Malgré cela, le colon ayant le plus grand nombre de descendants est toutefois Zacharie Cloutier, marié quarante ans avant Pierre Tremblay et ayant eu moins de descendants féminins (dont les enfants prenaient le nom du père).

Les municipalités régionales de comté québécoises (MRC) où la proportion de Tremblay est la plus élevée sont Charlevoix (13 %), Charlevoix-Est, (10 %), La Haute-Côte-Nord (10 %),  Le Fjord-du-Saguenay (9 %) et Lac-Saint-Jean-Est (9 %). La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si elle ne consiste qu'en 4 % de la population de la province, comprend 30 % de tous les Tremblay. Ce chiffre est de 15,9 % dans la région de la Capitale-Nationale et 10,3 % dans celle de Montréal. À l'opposé, les MRC du sud de la Beauce, par exemple, n'ont des fréquences qu'entre 0,1 et 0,2 %, et pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 0,4 %.

 (en ordre alphabétique):

Toponyme

Tremblay, District de services locaux du Nouveau-Brunswick.
Canton-Tremblay, ancienne municipalité du Québec.
Lac Tremblay (Saint-Michel-des-Saints), un plan d'eau de la MRC de Matawinie, au Québec.
Rivière Tremblay, un affluent de la rivière aux Anglais coulant dans Rivière-aux-Outardes, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec.
 Le Stade Berthiaume-du-Tremblay, situé à Chomedey, un quartier de Laval, au Québec.
 Tremblay, une station du métro léger d'Ottawa.

Tremblay

 Parc du Tremblay situé dans la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Autres 
 Tremblay en France Handball, un club de handball français.
 La Commission Hawthorn-Tremblay, une commission canadienne ayant, de 1964 à 1970, étudié la condition des autochtones du Canada.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois